Со́ня Годе́ (; ) — канадская кёрлингистка, участник сборной Канады по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2006, зимних Паралимпийских играх 2010 и зимних Паралимпийских играх 2014.

В 2013 введена в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 Зимние Паралимпийские игры: золото (2006, 2010, 2014).
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках: золото (2009, 2011, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Паралимпийского комитета Канады
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)
 Публикации на сайте Curling Canada с тегом «Sonja Gaudet»
 Персональный сайт Сони Годе (в веб-архиве)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Паралимпийских игр по кёрлингу
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Кёрлингисты на колясках